Bobone – famiglia laziale da cui ebbe origine la famiglia Orsini
 Bobone – cardinale italiano della Chiesa cattolica vissuto nell'XI secolo, noto anche come Bovo 
 Bobone – soprannome del calciatore Christian Vieri
 2507 Bobone – asteroide del sistema solare
 Cratere Bobone – cratere lunare